Біма — трибуна в синагогах, на якому розміщується кафедра для читання Тори

Біма — округ у складі провінції Західна Південно-Східна Нуса
 Біма — місто у провінції Західна Південно-Східна Нуса